Егорьев — русская фамилия; имеет женскую форму Егорьева.

Известные носители 
 Егорьев, Владимир Николаевич (1869 — 1948) — советский военачальник.
 Егорьев, Всеволод Евгеньевич (1883 — 1967) — советский адмирал.
 Егорьев, Евгений Романович (1854 — 1905) — капитан 1-го ранга, герой Цусимского сражения, командир крейсера «Аврора», отец адмирала Всеволода Егорьева.
 Егорьев, Константин Николаевич (род. 1870) — русский генерал-лейтенант.